Jméno a příjmení František Procházka má či mělo více lidí:

 František Procházka (ekolog) (1939–2004) – český botanik
 František Procházka (fotbalista) (* 1969) – český fotbalista
 František Procházka (lední hokejista) (1962–2012) – český lední hokejista
 František Procházka (internista) (1864–1934) – český lékař
 František Procházka (kameraman) (* 1941) – český kameraman
 František Procházka (malíř, 1911) (1911–1976) – český malíř
 František Procházka (policista) (* 1981) – český policista a fotograf
 František Procházka (politik) (* 1953) – český a československý politik KSČ z Třebíčska, poslanec FS za normalizace
 František Procházka (varhaník) (1817–1884) – moravský učitel a varhaník
 František Xaver Procházka (rozcestník), více osobností, viz rozcestník
 František Faustin Procházka (1749–1809) – český duchovní, spisovatel a překladatel
 Franta Župan, vl. jménem František Procházka (1858–1929) – český spisovatel
 František Serafínský Procházka (1861–1939) – český spisovatel
 František Procházka (* 1974) – podezřelý z rekordní krádeže půl miliardy korun v roce 2007